Лехнер () — німецьке прізвище.

 Відомі носії 
 Гаральд Лехнер (;  1982) — австрійський арбітр, який обслуговуває матчі Австрійської Бундесліги з 2008 року.
 Ґено Лехнер  (;  1968) — німецька акторка театру, кіно та телебачення.
 Густав Лехнер (, ; 1913—1987) — хорватський футболіст, що грав на позиції півзахисника.